Cyme (Eolië), een antieke Griekse stad in westelijk Klein-Azië, nabij de Ionische Zee 
Kume (geslacht), een geslacht van kreeftachtigen uit de klasse van de Malacostraca (hogere kreeftachtigen)